Le mot « provincial » peut correspondre aux acceptions suivantes : 
 provincial, adjectif relatif à « province », une subdivision d'un État ; ce peut aussi être un substantif, « un provincial » étant une personne originaire de la province, par opposition à une personne originaire de la capitale d’un État ( un provincial et un Parisien) ; 
 un supérieur provincial, ou simplement dit « un provincial », est le supérieur canonique d'un groupe de religieux ou religieuses rassemblés en une circonscription que l'on appelle « province » d'une congrégation ou ordre religieux particuliers.